Яков Томилов:
 Томилов, Яков Георгиевич (1929—1974) — Герой Социалистического Труда, комбайнёр. 
 Томилов, Яков Михайлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 1097; 26 ноября 1794.